Чемпіонат світу з ралі 2009 — 37-й чемпіонат світу з ралі, триватиме з 28 січня до 25 жовтня 2009 року і складатиметься з 12 гонок (етапів чемпіонату світу).

Одночасно відбуваються змагання в додаткових групах: JWRC — на 8-ми етапах (Ірландія, Кіпр, Португалія, Аргентина, Італія, Польща, Фінляндія, Іспанія), PCWRC також на 8-ми етапах (Норвегія, Кіпр, Португалія, Аргентина, Італія, Греція, Австралія, Велика Британія).

Крім того, вперше в історії чемпіонатів світу на 6-ти етапах (Португалія, Італія, Греція, Фінляндія, Іспанія, Велика Британія) відбудуться змагання серії Pirelli Star Driver.

Зміни в регламенті на 2009 рік

Календар змагань і результати 
У цій таблиці подано календар чемпіонату світу з ралі сезону 2009 року та результати перших трьох екіпажів на кожному етапі.

Детальні результати по кожному етапі у розділі Дивись також

Учасники

Команди і пілоти 
Згідно з регламентом на 2009 рік команда-учасник має виступити не менш ніж на 8-ми етапах чемпіонату в повному складі (2 екіпажа у заліку). У зв'язку з тим, що через кризу низка команд категорії М1 (заводські команди виробників) — Субару, Міцубісі відмовилася від участі у Чемпіонаті, ФІА прийняла рішення дозволити командам категорії М2 (приватні команди, які виступають на автомобілях WRC, підготованих із заводською підтримкою, але не є фірмовими командами виробника) виступати тільки одним екіпажем (принцип: «не менше одного, але не більше двох»). Остаточно про свою участь у чемпіонаті 2009 року заявило 5 команд: 4 категорії М1 (зобов'язані брати участь повним складом у всіх гонках чемпіонату) та одна —  М2 (зобов'язані брати участь хоча б одним екіпажем у 8 гонках чемпіонату на свій вибір)

Команда Munchi's Ford World Rally Team (приватна команда із заводською підтримкою від Форд) 25.02.2009 підтвердила свою участь у командних змаганнях, після пом'якшення вимог ФІА (дозвіл виступати одним екіпажем).

Команда Adapta World Rally Team (приватна команда із заводською підтримкою від Субару) не підтвердила свою участь в чемпіонаті світу з ралі серед команд до 1 березня 2009 року, тому результати її пілотів не йдуть до заліку змагань серед команд.

 — виробник шин італійська фірма Pirelli

Класифікація пілотів

Абсолютний залік пілотів 
Класифікація пілотів за індивідуально набраними очками, незалежно від класу і групи автомобіля та участі пілотів у заліку команд.

Залік пілотів заводських команд 

Класифікація пілотів за кількістю набраних очок, які йдуть до командного заліку.

Залік пілотів PCWRC

Залік пілотів JWRC

Чемпіонат конструкторів (команд)

Статистика чемпіонату 2009 

Станом на 2 серпня 2009

Пілоти

Автомобілі

Джерела 
 Інформація ФІА: 2009 FIA World Rally Championship

Джерела в інтернеті 
 Результати гонок чемпіонатів світу з ралі

Чемпіонат світу з ралі

Спортивні події 2009